Andrej Viktorovič Sapožnikov (), ruski hokejist, * 15. junij 1971, Čeljabinsk, Sovjetska zveza.

Sapožnikov je večino kariere igral v ruski ligi za klube Traktor Čeljabinsk, Metallurg Magnitogorsk, Severstal Čerepovec, Himik Voskresensk, Mečel Čeljabinsk, Avangard Omsk in Vitjaz Podolsk. Leta 1993 je bil kot 129. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, toda po sezoni 1993/94 pri podružničnem klubu Providence Bruins se je vrnil v Evropo, kjer je po eno sezono igral tudi za SHC Fassa v italijanski ligi in Wedemark Scorpions v nemški ligi.

Za rusko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1993, kjer je osvojil zlato medaljo.

Leta 1993 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 90/91
|
| 28
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 91/92
|
| 35
| 3
| 2
| 5
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 92/93
|
| 40
| 2
| 7
| 9
|
| 30
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -3
| '''29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 93/94
|
| 40
| 4
| 8
| 12
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 94/95
|
| 18
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 94/95
|
| 19
| 1
| 5
| 6
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Alpska liga
| 95/96
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 95/96
|
| 26
| 10
| 16
| 26
|
| 69
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Wedemark Scorpions
| Nemška liga
| 96/97
|
| 35
| 3
| 3
| 6
| -1
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 97/98
|
| 40
| 3
| 10
| 13
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Evropska liga
| 98/99
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 98/99
|
| 39
| 3
| 15
| 18
|
| 10
|
| 11
| 0
| 4
| 4
|
| 18
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 99/00
|
| 24
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 00/01
|
| 39
| 1
| 8
| 9
|
| 43
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 01/02
|
| 38
| 4
| 6
| 10
| +5
| 14
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 02/03
|
| 42
| 4
| 5
| 9
| +3
| 26
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +2
| 6
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 03/04
|
| 50
| 1
| 7
| 8
| 0
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| 0
| 31
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| +1
| 6
|-
| Avangard Omsk
| Ruska 3. liga
| 05/06
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 05/06
|
| 25
| 1
| 2
| 3
| +2
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska 3. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska liga
| 06/07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 578
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 533
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 66
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti Wedemark Scorpions
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti Mečel Čeljabinsk
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Vitjaz Podolsk
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih